Михайловка () — село в Казанковском районе Николаевской области Украины.

Основано в 1896 году. Население по переписи 2001 года составляло 593 человек. Почтовый индекс — 56035. Телефонный код — 5164. Занимает площадь 1,942 км². На данный момент в селе доступны такие коммуникации, как Электричество , Вода , Природный газ . Жилых усадьб — 220 (На Июль 2011).

Местный совет 
56035, Николаевская обл., Казанковский р-н, с. Михайловка, ул. Клубная, 2а

Известные уроженцы 
 Яковенко, Марк Григорьевич (1907—1963) — советский военно-политический деятель, вице-адмирал.

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Михайловка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Казанковского района